Pila peut désigner :

Patronymes 
 Jonathan Pila (1962—), mathématicien australien ;
 Jorge Luis Pila (1972—), acteur cubain ;
 María Mercedes Pila (1979—), coureuse d'ultra-trail équatorienne ;
 Marie Pila (1896—1974), éducatrice française ;
 Ulysse Pila (1837—1909), homme d'affaires français.

Toponymes

Argentine 
 Pila, localité argentine et chef-lieu du  (arrondissement) homonyme ;
 Pila,  situé dans la province de Buenos Aires.

Croatie 
 Pila, localité de la municipalité de Stubičke Toplice, comitat de Krapina-Zagorje.

Italie 
 Pila, commune de la province de Verceil ; 
 Pila, importante station de ski alpine de la Vallée d'Aoste.

Philippines 
 Pila, localité de la province de Laguna, aux Philippines.

Pologne 
 Piła, ville de la voïvodie de Grande-Pologne.

Slovaquie 
 Píla, commune du district de Lučenec, dans la région de Banská Bystrica ;
 Píla, commune du district de Pezinok, dans la région de Bratislava ;
 Píla, commune du district de Žarnovica, dans la région de Banská Bystrica.

Suisse 
 Pila, localité de la commune tessinoise de Centovalli.

Tchéquie 
 Pila, commune du district et de la région de Karlovy Vary.

Autres 
 Pila, danse traditionnelle kanak ;
 Pila, genre de mollusque de la famille des Ampullariidae ;
 Pila (pluriel latin de pilum), javelot utilisé par les soldats romains ;
 PILA, abréviation de , utilisée dans certains services publics en France (comme Pôle emploi).

Homonymie de toponyme